El Torneig d'Estrasburg 2019, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2019 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

La tennista ucraïnesa Dayana Yastremska va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
WTA Tour 2019